В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Мері Джо Фернандес і Зіна Гаррісон виграли титул, у фіналі перемігши пару Мерседес Пас і Аранча Санчес 7–5, 6–3.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Гелена Сукова (півфінал)
 Мерседес Пас /  Аранча Санчес (фінал)

 Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (чемпіонки)
 Наталі Тозья /  Юдіт Візнер (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix